(1989- ), gymnaste allemand,
Carl Anton Bretschneider (1808–1878), mathématicien allemand,
formule de Bretschneider,
 (1833–1901), sinologue allemand,
 (1956- ), musicien allemand,
 (1739–1810), écrivain allemand,
 (1776–1848), personnalité religieuse allemande.